Shuswap est une terme pouvant désigner:

Shuswaps (Secwepemc), peuple amérindien de la Colombie-Britannique.
 Shuswap, langue amérindienne des Secwepemcs

Toponyme

()
 Lac Shuswap, lac du sud-est de la Colombie-Britannique
 Columbia-Shuswap, district régional de la Colombie-Britannique

Circonscriptions
 Shuswap, circonscription provinciale
 North Okanagan—Shuswap, circonscription électorale fédérale
 Kamloops—Shuswap, ancienne circonscription fédérale (1979-1988)

Homonymie de toponyme